Gehmert ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Gehmert (1913–1940), deutscher Leichtathlet
 Manfred Gehmert (1931–2020), Generalleutnant der NVA der DDR